Соснова — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав Фатеевского сельского поселения.

География 
Деревня находится не далеко от реки Иртыш. Автомобильное сообщение. Остановка автобуса Соснова в 1500-ах метрах от деревни.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района